Мещеряков, Александр:
 Мещеряков, Александр Иванович (1923—1974) — советский психолог и дефектолог, доктор наук.